Szczepaniak ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Szczepaniak (* 1974), deutsche Musikpädagogin  
 Kacper Szczepaniak (* 1990), polnischer Cyclocrossfahrer
 Paweł Szczepaniak (* 1989), polnischer Cyclocrossfahrer
 Renata Szczepaniak (* 1973), polnische Sprachwissenschaftlerin
 Stanisław Szczepaniak (1934–2015), polnischer Biathlet
 Władysław Szczepaniak (1910–1979), polnischer Fußballspieler
 Yannick Szczepaniak (* 1980), französischer Ringer